Hammarén är ett svenskt efternamn, som också förekommer i Finland. Offentlig statistik tillgänglig i december 2018 uppger att 89 personer med detta namn var bosatta i Sverige och 107 personer i Finland.

Personer med efternamnet Hammarén
 Anna Hammarén, flera personer
 Anna Hammarén (skådespelare) (1888–1972), skådespelare
 Anna Hammarén (journalist) (född 1967), journalist och dokumentärfilmare
 Carl Hammarén (1923–1994), författare och teaterkritiker
 Carl-Erik Hammarén  (1922–1990), målare, skulptör, konsthallsintendent och författare
 Gunnar Hammarén (1909–1995), militär
 Håkan Hammarén (född 1969),TV- och filmproducent
 Per-Thorsten Hammarén (1911–2008), teaterförläggare
 Pontus Hammarén (född 1965), museiman
 Stefan Hammarén (född 1963), finlandssvensk författare, poet och ljudkonstnär
 Torsten Hammarén  (1884–1962), skådespelare, regissör och teaterchef

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland